Ponorac est un toponyme qui peut désigner :
 Ponorac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Krnjak, comitat de Karlovac ;
 Ponorac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor ;
 Ponorac, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Rahovec/Orahovac, district de Gjakovë/Đakovica (MINUK) ou district de Prizren/Prizren (Serbie).